Conservarea (lat. conservare = păstrare) este o metodă de preparare în special a substanțelor de natură organică (alimente), pentru a putea fi păstrate un timp mai îndelungat. Conservarea împiedică sau întârzie procesele fizico-chimice (reacția enzimatică sau de oxidare), de degradare, cauzate de bacterii, mucegaiuri.

Vezi și
Conserve
Stare de conservare
Prelucrarea fructelor de pădure
Îmbălsămarea, mumificarea și păstrarea în vechiul Regat Egiptean
Lucrările de restaurare și conservare făcute la biserica de lemn din Vălari

Conservarea alimentelor